Héctor Ríos puede referirse a:

 Héctor Ríos Ereñú (1930-2017), militar argentino.
 Héctor Ríos Henríquez (1927-2017), director de fotografía chileno.
 Héctor Ríos Ríos (1904-1990), médico cirujano y político chileno.